Bắc Ninh steht für:

 Bắc Ninh (Provinz), Provinz in Vietnam
 Bắc Ninh (Stadt), Stadt in Vietnam